Кадейша Бьюкенен (; ) — канадская футболистка, полузащитник клуба «Олимпик Лион» и сборной Канады. Олимпийская чемпионка.

Клубная карьера

Колледж 
Бьюкенен играла в футбол в Университете Западной Виргинии, где она была капитаном команды, и получила многочисленные награды.

«Вон Адзурри» 
В июне 2016 года Бьюкенен подписал контракт с клубом «Вон Адзурри» из Лиги 1 Онтарио, чтобы получить путевку на летние Олимпийские игры 2016 в Рио-де-Жанейро.

«Олимпик Лион» 
После окончания Университета Западной Вирджинии, Бьюкенен была высоко оценена в проекте NWSL College 2017 года. В декабре 2016 года Бьюкенен переехала в Европу вместе с другим членом канадской команды Эшли Лоуренс. В январе 2017 года было объявлено, что Бьюкенен подписала контракт с лионским «Олимпиком» из Первого дивизиона Франции. В июне 2018 года Бьюкенен продлила контракта с «Лионом» до 2022 года.

Международная карьера 
Бьюкенен было 14 лет, когда она была завербована в канадскую молодежную сборную в 2010 году. Она выиграла серебряную медаль на чемпионате КОНКАКАФ среди женщин до 17 лет в Гватемале. В 2013 году была призвана в женскую сборную Канады в 2013 году, еще учась в старших классах, став одной из самых молодых футболисток в истории сборной.

Бьюкенен забила свой первый международный гол в матче против Соединенных Штатов 8 мая 2014 года в Виннипеге (1:1).  Бьюкенен была признана лучшей канадской футболисткой до 20 лет в 2013 году.

В 2015 году Бьюкенен зарекомендовала себя как одним из лучших защитников в мире, выиграв приз молодой футболистки на чемпионате мира по футболу среди женщин 2015 года, а также получив звание канадского игрока года, и была номинирована на Золотой мяч.

25 мая 2019 года она была включена в состав сборной на чемпионата мира по футболу 2019 во Франции.

9 февраля 2020 года сыграла 100-ый матч за сборную в матче против американок.

Достижения

Клубные

«Олимпик Лион» 
 Чемпионка Франции: 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20
 Обладательница Кубка Франции: 2016/17, 2018/19, 2019/20
 Обладательница Лиги чемпионов: 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20

Сборная 
 Бронзовая призёрка летних Олимпийских игр: 2016
 Обладательница Кубка Алгарве: 2016

Статистика

Клубная

Голы за сборную

Личная жизнь 
Оба родителя Бьюкенена родом с Ямайки. Ее отец родился в Сент-Томасе, а ее мать родом из Монтего-Бей. Кадейша выросла в районе Большого Торонто, а именно в Брамптоне и Миссиссауге. Бьюкенен - младшая из семи дочерей ее мамы. Всего 11 братьев и сестер.

Примечания 

Футболистки Канады
Игроки женской сборной Канады по футболу
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2016 года
Футболисты на летних Олимпийских играх 2016 года
Футболисты на летних Олимпийских играх 2020 года
Игроки ЖФК «Торонто Леди Линкс»
Игроки ЖФК «Оттава Фьюри»
Игроки ЖФК «Вон Адзурри»
Игроки ЖФК «Олимпик Лион»
Олимпийские чемпионы от Канады
Олимпийские чемпионы по футболу
Чемпионы летних Олимпийских игр 2020 года